

Geografia

Austria 
 Karl – miejscowość

Niemcy 
 Karl – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bernkastel-Wittlich

Inne 
 Karl – czasopismo
 Karol – imię męskie
 60-cm Karl Gerät 040 – niemiecki moździerz oblężniczy

Zobacz też 
 Carl